Amphitrite agilis är en ringmaskart som beskrevs av Wagner 1885. Amphitrite agilis ingår i släktet Amphitrite och familjen Terebellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
agilis